Le terme tahin peut faire référence à :
 Tahini, crème de sésame d'origine orientale pouvant servir à la préparation du houmous ;
 (269232) Tahin, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi